James H. Lane kan syfta på:

James H. Lane (general), brigadgeneral i Amerikas konfedererade staters armé
James H. Lane (senator), politiker, ledamot av USA:s senat 1861-1866